FDI est un sigle qui peut signifier :
 Forum des droits sur l'internet, un organisme français, ayant existé de 2000 à 2011 ;
 Fédération dentaire internationale, une fédération internationale ;
 Foreign direct investment (en français, investissement direct à l'étranger) ;
 Flux de documents sur Internet, un flux de données XML diffusés par protocole HTTP ;
 Frégate de défense et d'intervention, un projet de navire de la Marine nationale française construit par Naval Group et dénommé frégate de taille intermédiaire jusqu'en  ;
Fratelli d'Italia (FdI) (en français, Frères d'Italie), parti politique italien nationaliste.